Ufa puede referirse a:

 En Argentina y Uruguay, indica enojo, fastidio, desagrado, o una reacción negativa ante algo.

UFA, principal estudio de cine alemán durante la República de Weimar y el Tercer Reich; 
 Aeropuerto de Ufá (Rusia), en su código IATA; 
Ufá, ciudad rusa, capital de la República de Bashkortostán; o
Ufá, río de Rusia.

Referencias